

Astronomia
 Cratere Abassi – cratere sulla superficie di Rea

Persone
 Houcine Abassi – diplomatico e sindacalista tunisino
 Ines Abassi – poeta e giornalista tunisina

Religione
 Abassi – divinità nigeriana